Campo Largo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Campo Largo (kommunhuvudort), Chaco,

Brasilien 

 Campo Largo, stad, Paraná, 
 Araçoiaba da Serra (ort), São Paulo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar